Каймоновский — посёлок в Нижнеилимском районе Иркутской области России. Входит в состав Видимского муниципального образования. Находится примерно в 67 км к западу от районного центра.

Население 

По данным Всероссийской переписи, в 2010 году в посёлке проживали 432 человека (230 мужчин и 202 женщины).

Примечания 

Населённые пункты Нижнеилимского района